Berruguete puede hacer referencia a:

Personas
Pedro Berruguete, pintor renacentista español.
Alonso Berruguete, escultor castellano del Manierismo, hijo de Pedro Berruguete, es uno de los referentes fundamentales de la imaginería española.

Lugares
Berruguete, barrio del Distrito de Tetuán de Madrid.